Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: een film over het waargebeurde leven van een jonge Berlijnse heroïneprostituée.
 Wir Kinder vom Bahnhof Zoo: het boek waarop de film Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo is gebaseerd.
 Christiane Felscherinow: de hoofdpersoon uit de film en het boek.
 Christiane F. (album): een album van David Bowie, tevens de soundtrack van de film Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo
 Christiane F. (theater)
 Christiane F. (serie)